Parni kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Mets Parni, ort, Lorri, 
 Anushavan, ort, Sjirak, 

Robotskapade Armenienförgreningar